Die Liste der tschechischen Nationalspieler im Fußball gibt einen Überblick über alle Spieler, die zumindest ein Spiel für die tschechische Fußballnationalmannschaft seit ihrer Gründung 1994 absolviert haben.

In der ersten Spalte steht der Name des Spielers, die zweite Spalte gibt den Zeitraum der Einberufungen an. Entscheidend ist dabei das erste und bisher letzte Länderspiel. Innerhalb des Zeitraums kann es durchaus längere Unterbrechungen gegeben haben. Hat ein Spieler innerhalb des vergangenen Kalenderjahres ein Länderspiel absolviert, ist die Angabe des Zeitraums offen. In der dritten Spalte ist Anzahl der Spiele angegeben, in der vierten die der erzielten Tore. In der fünften Spalte sind die Vereine zu finden, die den Spieler zu Länderspielen abgestellt haben. Diese sind in chronologischer Reihenfolge aufgeführt, jedoch nur jeweils einmal.

Die letzte Spalte gibt, falls erforderlich, an, wie viele Einsätze ein Spieler für die Tschechoslowakei (bis 1990 ČSSR, 1990–1992 ČSFR) beziehungsweise nach der Auflösung der Tschechoslowakei 1993 für die gemeinsame Auswahl der Tschechen und Slowaken (RCS, tschechisch: Reprezentace Čechů a Slováků) absolviert hat. Zu beachten ist, dass diese Länderspielstatistik in der Regel nicht getrennt wird, da die Tschechische Fußballnationalmannschaft als Nachfolger der Tschechoslowakischen gilt. So wird beispielsweise die Anzahl der Länderspiele für Miroslav Kadlec mit 64 angegeben, nicht getrennt mit 26 (Tschechien) plus 38 (Tschechoslowakei).

Stand: 7. Februar 2007 (inklusive Länderspiel gegen Belgien)

Tschechien
!Nationalspieler Liste